Iven Reventlow kan henvise til flere personer:

 Iven Reventlow – ridder, nævnes 1306 og bliver Ridder i 1316 og optræder sammen med Hartvig Reventlow. Han var i 1322 sammen med væbneren Iven Reventlow vidne ved grev Johans gavebrev til Neumünster Kloster. I 1336 solgte han gods til bispen af Lübeck.
 Iven Reventlow (landmarskal) (ca. 1495-1569) – landmarskal i Holsten
 Iven Reventlow (psykolog) (1926-2003) – dansk modstandsmand og adfærdspsykolog